Григорий Мещерский:
 Мещерский, Григорий Семёнович (1711—1762) — князь, генерал-поручик, Новгородский губернатор.
 Мещерский, Григорий Фёдорович — князь, воевода в царствование Ивана Грозного.